On the Beach ( или «На берегу») может означать:
  — 178-й эпизод телесериала «Скорая помощь».
  — пятый студийный альбом Нила Янга.
 On the Beach — восьмой студийный альбом Криса Ри.

См. также 
 На берегу